Maple City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maple City (Kansas) im Cowley County
 Maple City (Michigan) im Leelanau County